Еврейская энциклопедия: 
 «Jewish Encyclopedia» (англ.), изданная в 12 томах в Нью-Йорке в 1901—1906 годах. Электронная и неотредактированная версия «Jewish Encyclopedia» находится на сайте jewishencyclopedia.com
 Еврейская энциклопедия Брокгауза и Ефрона, изданная в России в 1906—1913 годах в 16 томах, на основе «Jewish Encyclopedia». Существует электронная версия на сайте Российской государственной библиотеки.
 Еврейская энциклопедия (, ), универсальная энциклопедия на иврите, издающаяся с 1949 года в Тель-Авиве, а затем в Иерусалиме.
 «Encyclopaedia Judaica» (англ.), энциклопедия о евреях и иудаизме на английском языке в 26 томах, первые 16 томов выпущены в 1971—1972 годах. Существует электронная версия на CD.
 Краткая еврейская энциклопедия в 11 томах, вышла на русском языке в Иерусалиме в 1976—2005 годы; начала выходить как сокращенный вариант «Encyclopaedia Judaica», с 3-го тома — самостоятельное издание. C 2005 cуществует интернет-версия под названием «Электронная еврейская энциклопедия».
 Российская еврейская энциклопедия (РЕЭ), на русском языке, созданное в Москве в 1994 года энциклопедическое издание о деятельности евреев России, СССР и СНГ.